Това е Списък на графовете и маркграфовете на Прованс.

Графове на Прованс 
 Бозон I († 935) (Бувиниди)
 Хуго Черния († 952), маркграф на Прованс 936–948, брат на Бозон I (Бувиниди)

Дом Прованс 
 Бозон II († 965/967) (Вилхелмиди)

Маркграфство и графство Прованс 
Двата сина на Бозон II си разделят територията на баща си.

По-големият син, Ротбалд II, получава територията около Авиньон и основава Маркграфството Прованс. По-малкият син, Вилхелм I, взема земите около Арл и основава Графство Прованс. От него през 11 век се отделя графството Forcalquier.

друго ползване на титлата:

 1755 г. принц Луи Станислас Ксавиер дьо Бурбон получава от дядо си, крал Луи XV, титлата Comte de Provence. Принцът става по-късно като Луи XVIII също крал на Франция.

Вижте също 
 Владетели на Прованс